

Bachet est un patronyme porté par  

Martin Bachet (?-1572), prélat français.
Claude-Gaspard Bachet de Méziriac (1581-1638), mathématicien, poète et traducteur français, auteur du théorème de Bachet-Bézout.
Vincent Bachet (1978-) hockeyeur français.

Divers  
Le bachet noir un cépage de raisins.

Homonymie de patronyme